Herøy bezeichnet zwei norwegische Kommunen:
 Herøy (Møre og Romsdal)
 Herøy (Nordland)